Ego (, ):

 Эго — часть человеческой личности, которая осознаётся как «Я» и находится в контакте с окружающим миром посредством восприятия.
 Ego — студийный альбом американской группы The Tony Williams Lifetime, изданный в 1971 году лейблом Polydor Records.
 Ego — студийный альбом немецкой группы Oomph!, выпущенный в 2001 году.
 EGO — проприетарный игровой движок для платформ ПК (Windows), Xbox 360 и PlayStation 3.

См. также